Ethobuella är ett släkte av spindlar. Ethobuella ingår i familjen panflöjtsspindlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Panflöjtsspindlar
Ethobuella